Fair Game es una expresión que puede referirse a:

 Fair Game, una película de Estados Unidos;
 Fair Game, una expresión de la cienciología;
 Fair Game, un episodio de Stargate SG-1.